Boomerang es el álbum de estudio debut del rapero mexicano Fermín IV, además, debido a la recién conversión al cristianismo del intérprete, cambió el contenido que interpretaba en el grupo Control Machete donde pertenecía. 

El álbum fue lanzado el 30 de julio de 2002 en el formato casete y Enhanced CD. El sencillo del álbum fue la canción «004», la cual, contó con un vídeo oficial y apareció como banda sonora de la película XXx.

Listas de canciones 

 Regreso
 Frecuencia (junto a Héctor Hermosillo)
 Mezcla Perfecta
 Consejo
 Nadie cómo (junto a Rita Cantalagua de Café Tacvba)
 004 
 La Cura
 Nueva Vida
 Abba Padre (junto a Héctor Hermosillo)
 Un Momento (junto a Jumbo)
 Bendiciones
 Mar Muerto
 Boomerang
Vídeo interactivo (*)
(*) Nota: El álbum en formato disco compacto era un Enhanced CD que contaba con un vídeo interactivo (enumerado como número 14 del álbum), el cual, requería QuickTime y como mínimo, 64 MB de memoria RAM, procesador Pentium II y Windows 98.

Premios y reconocimientos 
El álbum fue el ganador en los Premios Arpa 2003 por "Mejor diseño de portada" y "Mejor Álbum de Rock/Alternativo".

Producción 

 Jason Roberts– productor ejecutivo
 Fermín IV– vocalista, letrista, productor ejecutivo

Referencias 

Álbumes de hip hop
Álbumes de 2002
Álbumes en español